Harper County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Harper County (Kansas)
Harper County (Oklahoma)